Rebecca Quinn (n. 1971) – ciclista statunitense
 Rebecca Quinn (n. 1995) – calciatrice canadese